Nome di due diversi comuni dello Schleswig-Holstein, in Germania:
Ostenfeld (Husum) – comune del circondario della Frisia Settentrionale
Ostenfeld (Rendsburg) – comune del circondario di Rendsburg-Eckernförde